Yehudi oder Jehudi (hebräisch:יהודי: Judäer, Jude) ist der Name von:

 Nachkommen des Juda bzw. Bewohnern des Reiches Juda, siehe Juda (Bibel)

 Yehudi Menuhin (1916–1999), britischer Violinist und Dirigent
 Yehudi Wyner (* 1929), US-amerikanischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Jehudi Ashmun (1794–1828), US-amerikanischer Sozialreformer und Missionar
 Jehudi Schoonacker (* 1978), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch
 Judith, weibliche Form des Namens
 Yehuda, Variante des Vornamens
 Dam Yehudi Nakam, jüdische Organisation mit Ziel der Rache für den Holocaust
 Mihu Jehudi, innerjüdische Kontroverse zu Jüdischen Lebensumständen